

Personnalités 

 Adolphe Ponet (1837-1900), polémiste français ;
  (mort en 1556), évêque de Winchester et écrivain ;
 Louis Ponet (1776-1843), écrivain et chansonnier français.

Lieux 

 Ponet puis Ponet-et-Saint-Auban, commune française dans le département de la Drôme.